Цамс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 7 06 30.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Гстир (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 4 места.
 АНП занимает 3 места.
 местный блок: 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля